Bíró Nikolett (?) színésznő
 Bíró Nikolett (1992) labdarúgó (Hegyvidék SE)